Сан Мигел Виста Ермоса има више значења:

 Сан Мигел Виста Ермоса (Едуардо Нери), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сан Мигел Виста Ермоса, Ранчо (Уамантла), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику